Kustgebergte kan verwijzen naar:
In algemene zin: een gebergte dat evenwijdig aan een kustlijn ligt;
In Noord-Amerika:
De Coast Mountains, een kustgebergte in Canada en het zuiden van Alaska;
De Pacific Coast Ranges, een kustgebergte in het westen van de Verenigde Staten;
Een verzamelnaam voor de twee bovenstaande gebergtes samen met de Cascade Range, een ander gebergte in het westen van de Verenigde Staten.